L'adjectif anglais flyback (« à vol de retour, à retour rapide ») est utilisé dans divers domaines techniques.

Sciences et techniques

Informatique 
 FlyBack est un logiciel libre de sauvegarde informatique.

Physique et électrotechnique 
 Un  est une montre à complication que l'on peut réinitialiser sans l'arrêter préalablement.
 Un convertisseur flyback est une alimentation à découpage, généralement avec une isolation galvanique entre l'entrée et la sortie.
 Une  est une diode connectée à travers un inducteur, utilisée pour éliminer la tension de retour (le pic de tension qui apparaît à travers une inductance quand son courant d'alimentation est soudainement réduit ou interrompu).
 Un  est un transformateur électrique employé notamment dans les alimentations à découpage.

Culture et société

Habillement 
 Le flyback est un maillot de bain une pièce muni d'une ouverture dans le dos et d'une échancrure haute au niveau des cuisses.
 Le super flyback améliore le flyback en supprimant la couture latérale et en créant un dos d'un seul tenant.